Ferdinando Bonazzi (1886-1919) – citato anche con il nome di Fernando, aviatore e militare italiano al quale è intitolato l'Aeroporto di Reggio Emilia
 Ferdinando Bonazzi (1764-1845) – organista e compositore italiano